Золотухино — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Боталовской волости.

Расположена в 12 км к востоку от райцентра Кунья.

Численность населения 32 жителя (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района